Куммер () — немецкая фамилия:

 Куммер, Каспар (1795—1870) — немецкий флейтист, музыкальный педагог и композитор.
 Куммер, Луиза (род. 1993) — немецкая биатлонистка.
 Куммер, Николас (1882—1954) — люксембургский гимнаст.
 Куммер, Патриция (род. 1987) — швейцарская сноубордистка.
 Куммер, Пауль (1834—1912) — немецкий миколог и бриолог.
 Куммер, Фердинанд фон (1816—1900) — прусский генерал, губернатор Кёльна.
 Куммер, Фридрих Август (1797—1879) — немецкий виолончелист и композитор.
 Куммер, Эрнст Эдуард (1810—1893) — немецкий математик.

См. также 
 Кумер